Нізамаддін Мір Алішер Навої - узбецький середньовічний поет і вчений.
Навої - місто в Узбекистані